Флаг Вожего́дского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом, официальным символом Вожегодского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 26 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3349.

Флаг 2007 года

Описание 
«Флаг Вожегодского муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур и цветов полей герба района в упрощённой версии с голубой полосой по центру в 1/3 длины флага».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба Вожегодского района, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

В основу флага района заложено историческое происхождение Вожегодского района, связанное со строительством Северной железной дороги Москва—Архангельск в 1895 году, о чём говорит фигура серебряного окрылённого колеса железнодорожного транспорта, размещённая в центре флага.

Голубая полоса символизирует все водные ресурсы района и наиболее значимую реку — Вожегу, а также является символом искренности, красоты, чистого неба и высоты.

Зелёный цвет боковых полей — символ изобилия, жизни и возрождения, а также он символизирует природу района и значимость сельского хозяйства в районе.

Белые (серебро) ели символизируют богатые лесные ресурсы, одни из значимых в жизни района.

Флаг 2003 года

Описание 
«Флаг Вожегодского муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур и цветов полей герба Вожегодского муниципального района в упрощённой версии с лазурными (голубыми) полосами по краям, каждая в 1/6 длины флага».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба Вожегодского района, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Фигура паровоза, размещённая в центре флага, символизирует строительство Северной железной дороги Москва—Архангельск, начатое в 1895 году.

Боковые лазурные (синие) поля символизируют все водные ресурсы района и наиболее значимые реки — Вожега и Кубена, а также являются символом искренности, красоты, чистого неба и высоты.

Серебряные (белые) ели символизируют богатые лесные ресурсы, одни из значимых в жизни района.

Зелёный цвет — символ изобилия, жизни и возрождения, а также он символизирует природу района и значимость сельского хозяйства в районе.

Золото (жёлты цвет) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта и великодушия.

Примечания 

Вожегодский район
Флаги с изображением ели
Флаги, содержащие железнодорожную эмблему